{{Таксон
| regnum = Растения
| latin = Themeda triandra
| rang = Вид
| name = 
| image file = Themeda triandra - kangaroo grass.jpg
| image width = 
| image title = 
| images_set = 
| image descr = 
| ref = 
| parent = Themeda
| author = Forssk.<ref name=APC>{{cite web|title=Themeda triandra'|url=https://biodiversity.org.au/nsl/services/apc-format/display/55809|publisher=Australian Plant Census|accessdate=2 July 2019|archive-date=2019-07-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20190702191323/https://biodiversity.org.au/nsl/services/apc-format/display/55809|deadlink=no}}</ref>
| syn = 
| wikispecies = Themeda triandra
}}
 — многолетняя травянистое растение рода Themeda, широко распространённое в Африке, Австралии, Азии и Тихоокеанском регионе.

 Описание Themeda triandra — травянистое растение, которое растёт в густых пучках до 1,5 метров в высоту и 0,5 метра в ширину. Летом цветёт, образуя крупные красно-коричневые колоски на разветвлённых стеблях. Листья имеют длину 10-30 см и ширину 1-8 мм, но могут быть длинной 10-50 см длиной и 2-5 миллиметров шириной. Соцветие сложное, пучкообразное, имеет длину 10-30 сантиметров и состоит из простой кисти. Стебли продолговаты и имеют длину 0.5 мм, а лемма — 25-70 миллиметров и является как верхушечной, так и коленчатым. Столбочек ости леммы короткощетинистоволосистый и закрученный.

 Таксономия и название 
Впервые описание Themeda triandra было составлено в 1775 году Пером Форссколем, который опубликовал его в Flora Aegyptiaco-Arabica. Существует множество синонимов этого названия. Эпитет triandra — ботаническое латинское прилагательное triandrus, означающее «имеющий три тычинки», образованное от древнегреческих составных, τρι- (три), и ἀνδρός (мужского пола).

 Ареал Themeda triandra'' встречается в Азии, Африке, Австралии и Тихоокеанском регионе. В Австралии встречается во всех штатах и территориях. Произрастает преимущественно в луговых и открытых лесных сообществах.

Использование 
Молодые растения используются для корма скота. Также служит источником питания для нескольких видов птиц, включая Длиннохвостого бархатного ткача. Также иногда используется в качестве декоративного растения.

Примечания

Ссылки 
 Themeda triandra.  PlantzAfrica.

Кормовые растения